Бушнел има више значења:
 Бушнел (Илиноис)
 Бушнел (Флорида)
 Бушнел (Јужна Дакота)
 Бушнел (Небраска)